

Toponyme

Montemaggiore al Metauro commune de la province de Pesaro et Urbino dans la région des Marches 
 Montemaggiore Belsito commune de la province de Palerme dans la région de Sicile

Montemaggiore, village de la commune de Montegrosso du département de la Haute-Corse dans la collectivité territoriale de Corse.

Homonymie de toponyme